Rossetti – cognome di lingua italiana

Persone
 Aldino Rossetti – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Ana Rossetti, propr. Ana Bueno de la Peña – scrittrice spagnola
 Angelo Rossetti – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Antonio Rosetti – scultore italiano
 Antonio Rossetti – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Biagio Rossetti – architetto italiano
 Bruno Rossetti – tiratore francese naturalizzato italiano, padre del tiratore Gabriele
 Carlo Rossetti – cardinale italiano
 Carlo Rossetti – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Carmelo Rossetti – militare italiano, decorato con medaglia d'oro al valor civile
 Christina Rossetti – poetessa inglese
 Dante Gabriel Rossetti – pittore e poeta inglese
 Dario Rossetti, nome di battaglia Rani d'Ancal – partigiano italiano
 Domenico Rossetti – letterato, poeta, speleologo e avvocato italiano
 Domenico Rossetti De Scander – geografo, letterato e avvocato italiano
 Francesco Rossetti – fisico e scienziato italiano
 Franco Rossetti – critico cinematografico italiano
 Gabriele Rossetti – poeta, critico letterario e patriota italiano, padre del pittore e poeta Dante Gabriel 
 Gabriele Rossetti – tiratore di tiro a volo italiano, specialista dello skeet
 Gaia Rossetti Romanini – costumista italiana
 Gino Rossetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giorgio Rossetti – politico italiano 
 Giovanni Rossetti – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giovanni Paolo Rossetti – pittore italiano
 Giuseppe Rossetti – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giuseppe Tommaso Rossetti – generale italiano naturalizzato francese
 Licio Rossetti – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Lorenzo Rossetti – ex calciatore italiano, centrocampista
 Luca Rossetti – pilota di rally italiano
 Luca Rossetti da Orta – pittore italiano
 Luigi Rossetti – patriota italiano
 Marco Rossetti – cestista italiano
 Marco Rossetti – attore italiano
 Marco Rossetti – magistrato e giurista italiano.
 Maria Francesca Rossetti – critica letteraria ed educatrice inglese
 Marino Rossetti – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Marta Rossetti – sciatrice alpina italiana
 Olivia Rossetti Agresti (1875-1960) – scrittrice, traduttrice ed editrice inglese
 Patrizia Rossetti – conduttrice televisiva, annunciatrice televisiva e attrice italiana
 Raffaele Rossetti –  ingegnere, ufficiale e politico italiano
 Reto Rossetti – scrittore ed esperantista svizzero
 Rossano Rossetti – giocatore di biliardo italiano
 Sergio Rossetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o terzino
 Teodorico Pietrocola Rossetti – predicatore evangelico e patriota italiano
 William Michael Rossetti – poeta e critico letterario britannico

Altro
 Casa di Biagio Rossetti – edificio di Ferrara
 Ceramica Rossetti – ceramica prodotta a Lodi e a Torino nella prima metà del XVIII secolo
 Corso Biagio Rossetti – arteria di Ferrara
 Cratere Rossetti – cratere sulla superficie di Venere
 Fratelli Rossetti  – azienda calzaturiera italiana
 Politeama Rossetti, noto anche come Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia – teatro di Trieste
 Porcellana Rossetti – porcellana a pasta tenera prodotta fra il 1737 e il 1748 a Torino
 Torpedine semovente Rossetti, o mignatta – mezzo d'assalto della Marina italiana nella prima guerra mondiale